Armando Di Tullio – aviatore e militare italiano
 Benigno Di Tullio – psichiatra, antropologo e docente italiano
 Carlo Di Tullio – ex calciatore e allenatore di calcio italiano
 Juliana Di Tullio – politica argentina